Wolters ist der Name folgender Unternehmen:

 Wolters Kluwer, niederländischer Verlag
 Hofbrauhaus Wolters, deutsche Brauerei
 Peter Wolters, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller
 Wolters Reisen, deutscher Reiseveranstalter, siehe TUI #Reiseveranstalter in der TUI
sowie
 Wolters (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:

 Wolter
 Volters